Rågrund är ett skär i Åland (Finland). Det ligger i Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Ön ligger omkring 36 kilometer sydöst om Mariehamn och omkring 250 kilometer väster om Helsingfors.

Öns area är  hektar och dess största längd är 130 meter i sydväst-nordöstlig riktning. Trakten är glest befolkad. Närmaste större samhälle är Föglö,  km norr om Rågrund.

Källor 

Skär i Åland
Åländska öar i Skärgårdshavet
Öar i Föglö